Luopiois eller Luopioinen (finska Luopioinen) är en före detta kommun i landskapet Birkaland i Västra Finlands län. Luopiois hade 2 405 invånare (31.12.2005)  och hade en yta på 391,83 km².

Kommunen sammanslogs med Pälkäne kommun den 1 januari 2007 till den nya kommunen Pälkäne.

Referenser 

 
Före detta finländska kommuner